Åhuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Åhuse (Estruplund Sogn) – en bebyggelse i Estruplund Sogn
 Åhuse (Frørup Sogn) – en bebyggelse i Frørup Sogn
 Åhuse (Gudbjerg Sogn) – en bebyggelse i Gudbjerg Sogn
 Åhuse (Karup Sogn) – en bebyggelse i Karup Sogn
 Åhuse (Næsby Sogn) – en bebyggelse i Næsby Sogn
 Åhuse (Stouby Sogn) – en bebyggelse i Stouby Sogn